CASLEO – sigla identificativa del Complesso astronomico El Leoncito
 5387 Casleo – asteroide della fascia principale